Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Firmin – Alte Alpi
 Saint-Firmin – Meurthe e Mosella
 Saint-Firmin – Nièvre
 Saint-Firmin – Saona e Loira